WSPA steht für:
 World Society for the Protection of Animals, eine in Großbritannien gegründete, international arbeitende Tierschutzorganisation

WS-PA steht für:
 , ISO-3166-2-Code des samoanischen Kreises

WSPA